Иоганнес Раймер (), при рождении Иван Иванович Раймер; род. 28 января 1955 года) — баптистский проповедник и миссионер, профессор миссиологии Южно-Африканского университета.

Биография 
Иван Раймер родился в семье российских немцев. В юности был атеистом и комсомольским активистом, однако после дискуссий с христианами стал верующим. После окончания техникума был призван в ряды Советской Армии, но отказался принять присягу, за что подвергался преследованиям.

В 1976 году вместе с семьёй переехал в ФРГ, где сперва учился в Библейской школе в Виденесте, затем изучал теологию в Гамбурге и во Фресно. В 1986 году организовал миссию LOGOS International. В 1995 году получил диплом доктора богословия в государственном университете Южной Африки, а 1997 стал профессором миссиологии в данном университете.

Раймер был пресвитером прихода свободной евангелической церкви Брюхермюле, вышел в отставку в 2008 году. С 2009 года преподаёт в семинарии Эверсбах, принадлежащей Союзу свободных евангелических общин Германии. Автор ряда книг по практическим аспектам христианской жизни, активно выступает с лекциями и семинарами по всему миру.

Женат на учительнице Корнелии Раймер, имеет троих детей.

Труды 
 «Миссионерская деятельность древнерусского монашества», Логос, 1996, ISBN 3-927767-58-1
 «Евангельские первопроходцы в Кыргызтане», Логос, 1998
 «Чудо на Оби». Из жизни и деятельности Ивана Петерса, издательство «Логос», 1998, ISBN 3-933828-07-4
 «Евангелизация перед лицом смерти», 2002
 «Побег через потоки Черного Дракона» 2002, ISBN 3-936605-09-9
 «Испытание веры. Автобиографический рассказ», Издательство «Bild&Medien», 2006
 «Душепопечение в церкви. Курс лекций. Книга 1. Основы», Издательство «Bild&Medien», 2006
 «Преобразование общества», СПб, Христианское Библейское Братство св. апостола Павла, 2007, ISBN 966-7698-09-2
 «Возможны ли сегодня сверхъестественные духовные дары?», 2008
 «Религия — Бахаи», Логос, 2010
 «Мир в объятиях Бога», К:Феникс, 2011, ISBN 966-087-943
 «Проповедь в руководстве церковной общиной», К:Феникс, 2011, ISBN 966-057-363
 «Общение с Богом. Принципы, проблемы, практика», ISBN 978-0-9890162-0-9
 «Одарён для служения. Дары Духа в практике церковной жизни», 2012
 «Отпустить измученных на свободу. Оккультизм и служение освобождения», Издательство «Biblos», 2014
 «В оковах соблазна. Интернет, порнография, зависимость, пути освобождения», Издательство «Biblos», 2014

Примечания

Ссылки 
 Website von Prof. Dr. Johannes Reimer
 Йоханнес Раймер, «Испытание верой»

Баптисты Германии
Евангельские христиане
Пацифисты
Персоналии по алфавиту